Szabolcs István (Skrabák István) (1882–?) labdarúgó
 Szabolcs István (1924–1997) agrokémikus, talajkutató